«Вишнёвый сад» () — драматический телефильм 1981 года режиссёра Ричарда Эйра. Сюжет основан на одноимённой пьесе Антона Павловича Чехова. Премьера состоялась 13 октября 1981 года на английском канале «Би-би-си».

Сюжет 
Мадам Раневская — пожилая аристократическая дама, которая вернулась из Франции на свою родину вместе с дочерью. Её имение «Вишневый сад» из-за долгов выставляют на продажу, но несмотря на финансовые проблемы, Раневская продолжает жить прошлым, обманывая себя и строя пустые надежды. Покупателем становится купец Лопахин, который намерен вырубить сад и отдать землю в аренду.

В ролях 
 Джуди Денч — Любовь Андреевна Раневская
 Билл Патерсон — Ермолай Алексеевич Лопахин
 Антон Лессер — Пётр Сергеевич Трофимов
 Гарриет Уолтер — Варя
 Сюзанн Бёрден — Аня
 Фредерик Тревес — Леонид Андреевич Гаев
 Тимоти Сполл — Семён Пантелеевич Епиходов
 Фрэнсис Лоу — Дуняша
 Дэвид Ринтул — Яша
 Анна Мэсси — Шарлотта Ивановна
 Пол Карран — Фирс
 Уэнсли Пити — Борис Борисович Симеонов-Пищик

Награды и номинации

Отзывы 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. Театральный критик Мэтт Вольф положительно оценил исполнение Джуди Денч главной роли в фильме.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы Великобритании
Телефильмы на английском языке
Телефильмы 1981 года
Телефильмы Великобритании
Фильмы Ричарда Эйра
Фильмы Би-би-си
Экранизации пьес Антона Чехова